Toqqusaq bezeichnet:
 Toqqusaq (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Toqqusaq (Berg, Sisimiut) (auch Toqqusaaq), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Toqqusaq (Bucht), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Toqqusaq (Insel) (auch Toqqusaaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland